

Toponymes 

 Bollen, une île du Hordaland en Norvège. 
 Böllen, commune allemande en Bade-Wurtemberg.
 Rue Jan Bollen, une rue de Laeken.

Patronymes 

 André Bollen (?), footballeur belge
 Benjamin Bollen (?), acteur français
 Christopher Bollen (1975- ), écrivain américain
 Jacqueline Bollen (?), actrice belge
 Mathieu Bollen (1928-2008), joueur de footballeur belge
 Rog Bollen (1941-2015), auteur de bande-dessinée américain